Black Metal steht für:

 Black Metal, Subkultur der Musikrichtung Metal
 Black Metal (Album), Album von Venom (1982)
 Black Metal (Lied), Lied von Venom (1982)